

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krua“ beginnt.

Krua 



Kruai 
 Kruaithong, Sinphet (* 1995), thailändischer Gewichtheber

Kruas 
 Kruaschwili, Giorgi (* 1986), georgischer Fußballschiedsrichter